Иосиф Яковлевич Пильский (1906 — 1965) — директор Московского химико-технологического института имени Д. И. Менделеева (1937—1943), военинженер 3-го ранга.

Биография 
Родился в 1906 году в городе Перекопе. Отец Яков Пильский погиб в 1919 году в боях с белогвардейцами во время Гражданской войны.

Трудовой путь начал регистратором в уездной комиссии по привлечению к трудовой повинности, затем подручным слесаря и шофёром. В 1927 году поступил в Московский химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева и окончил его в 1931 году по пирогенной специальности. По окончании института зачислен в аспирантуру. 

В 1937 году защитил диссертацию на учёную степень кандидата технических наук. В том же году назначен заведующим кафедрой оборудования пирогенных производств в МИХМе.

30 декабря 1937 году назначен директором Московского химико-технологического института им. Д. И. Менделеева.
Осенью 1941 года организованно провёл эвакуацию института в город Коканд, Узбекской ССР.

В 1943 году по возвращении института из эвакуации назначен директором Московского института химического машиностроения. В этой должности проработал до 31 декабря 1948 года.

Литература 
 Эвакуация МХТИ им. Д.И. Менделеева в Коканд (1941-1943):научное издание/Н.Ю.Денисова, А.П.Жуков. - М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2012, 220 с.

Награды 
 орден «Знак Почёта»
 орден Трудового Красного Знамени (3 апреля 1944)
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 медаль «За оборону Москвы»

Публикации 
 И. Я. Пильский, И. Л. Непомнящий. Автоматизация и механизация в коксовом производстве. М., Металлургия, 1965. 279 с.
 Машины и аппараты коксохимического производства [Текст] : [Учебник для механ. вузов и фак.] / Н. М. Караваев, И. Я. Пильский, И. Г. Шепелев ; Под общ. ред. чл.-кор. АН СССР проф. Н. М. Караваева. - Москва : Металлургиздат, 1955. - 1 т.;

Примечания 

Выпускники Российского химико-технологического университета
Аспиранты Российского химико-технологического университета
Преподаватели Российского химико-технологического университета
Ректоры Российского химико-технологического университета
Ректоры МГУИЭ
Военинженеры 3-го ранга